Stati Uniti d'America
Ledyard – città della Contea di Kossuth, Iowa
Ledyard – città della Contea di New London, Connecticut
Ledyard – città della Contea di Cayuga, New York